Mig og min familie kan henvise til:

 Mig og min familie (film) – dansk film fra 1957, skrevet og instrueret af Peer Guldbrandsen
 Mig og min familie (dokumentarserie) – dansk dokumentarserie fra 2012 af Anja Hauberg
 Mig og min familie (tv-serie) – britisk sitcom My family